Rohan steht für:
 Rohan (Vorname), männlicher Vorname
 Rohan (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Rohan (Adelsgeschlecht), französisches Adelsgeschlecht
 Herzog von Rohan, französischer Adelstitel
 Rohan-Meister oder Meister des Stundenbuchs von Rohan (französisch Maître des Grandes Heures de Rohan), Notname für einen anonymen französischen Buchmaler
 Rohan-Stundenbuch
 Rohanschanze, Befestigungsanlage aus dem Dreißigjährigen Krieg, bei Malans in der Schweiz
 Rohan, fiktives Königreich in J. R. R. Tolkiens Welt, siehe Regionen und Orte in Tolkiens Welt#Rohan (Riddermark)

Rohan ist der Name folgender

Orte:
 Rohan, Gemeinde in der Bretagne, Frankreich
 Rohan (Ukraine), Siedlung städtischen Typs in der Ukraine, Oblast Charkiw
 Frontenay-Rohan-Rohan, Gemeinde in der Region Nouvelle-Aquitaine, Frankreich

geografischer Objekte:
 Kanton Rohan in der Bretagne, Frankreich
 Vizegrafschaft Rohan, Grafschaft  in der Bretagne, Frankreich

Schlösser:
 Rohan-Schloss, Schloss in Zabern, Elsass, Frankreich
 Château des Rohan, Schloss in Mutzig, Elsass, Frankreich

Palais:
 Hôtel de Rohan, Palais in Paris
 Palais Rohan (Bordeaux), erzbischöflicher Palais und Rathaus von Bordeaux
 Palais Rohan (Bratislava), Palais in Bratislava
 Palais Rohan (Straßburg), Palais in Straßburg
 Palais Rohan (Wien), Palais in Wien

Siehe auch:

 Rohan-Guémené